Superliga 2010-11 puede hacer referencia a:

 Fútbol:
 La Superliga de Dinamarca 2010-11;
 La Superliga de Eslovaquia 2010-11;
 La Superliga de Grecia 2010-11;
 La Superliga de Kosovo 2010-11;
 La Superliga de Serbia 2010-11;
 La Superliga de Suiza 2010-11;
 La Superliga de Turquía 2010-11;
 La Superliga de fútbol femenino de España 2010-11.

 Voleibol:
 La Superliga masculina de España 2010-11;
 La Superliga femenina de España 2010-11.

 Baloncesto:
 La Superliga de Irán 2010-11.